33rd Street (straat)
 33rd Street (Lexington Avenue Line), metrostation op de Lexington Avenue Line
 33rd Street (PATH), metrostation op het PATH spoornetwerk
 33rd Street-Rawson Street, metrostation op de Flushing Line
 33rd Street Records, platenlabel